Borgognotta – sinonimo di borgognona, un tipo di bottiglia da vino
Borgognotta – elmo in uso nel Rinascimento e nella prima Età moderna